Peter Pan est un personnage créé par J. M. Barrie, apparu pour la première fois dans le roman The Little White Bird, publié en 1902, repris au théâtre en 1904 dans la pièce Peter Pan; or, The Boy Who Wouldn't Grow Up, puis dans diverses œuvres ultérieures et adaptations suivantes :

Roman 

 Peter Pan, roman de J. M. Barrie paru en 1911.

Cinéma 

 Peter Pan, film muet réalisé par Herbert Brenon, sorti en 1924 ;
 Peter Pan, dessin animé réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske pour les studios Disney, sorti en 1953 ;
 Peter Pan, personnage du film ;
 Peter Pan et Wendy (Peter Pan & Wendy), remake en prise de vue réelle réalisé par David Lowery prévu en 2023 ;
 Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet est un film fantastique américain réalisé par Steven Spielberg  sorti en 1991 et inspiré de l'œuvre de J. M. Barrie, Peter Pan ;
 Peter Pan 2 : Retour au Pays imaginaire, dessin animé réalisé par Robin Budd pour les studios Disney. Sorti en 2002, il est la suite de Peter Pan (1953) ;
 Peter Pan, film américain réalisé par P.J. Hogan, sorti en 2003.
 Pan (film) , sorti en 2015.

Télévision

Téléfilm 

 Peter Pan, téléfilm musical réalisé par Vincent J. Donehue, initialement diffusé en 1960 ;
 Peter Pan, téléfilm allemand réalisé par Paul Verhoeven, initialement diffusé en 1962 ;
 Peter Pan, téléfilm musical américain réalisé par Dwight Hemion, initialement diffusé en 1976, avec notamment Mia Farrow (Peter Pan) et Danny Kaye (le capitaine Crochet) ;
 Peter Pan, téléfilm musical américain réalisé par Glenn Casale et Gary Halvorson, initialement diffusé en 2000.

Série télévisée 

 Peter Pan, série d'animation japonaise produite en 1989 ;
 Peter Pan et les Pirates, série d'animation américaine, réalisée par John D. Wilson, initialement diffusée en 1990 ;
 J.M. Barrie, la vérité sur Peter Pan, documentaire télévisé français réalisé par Jean-Claude Robert, initialement diffusé en 1999 ;
 Happy Birthday Peter Pan, docu-drame télévisé britannique, distribué par la BBC, initialement diffusé en 2005, avec notamment Johnny Depp, Dustin Hoffman et Kate Winslet dans leurs propres rôles.
 Les Nouvelles Aventures de Peter Pan, série d'animation 3D française diffusée en 2012 sur France télévision.

Chanson 

 In search of Peter Pan, est une chanson du  de Kate Bush, Lionheart paru en 1978.

Bande dessinée 

 A la recherche de Peter Pan, est une bande dessinée en 2 tomes, créée par le dessinateur suisse Cosey, publiée en 1984 et 1985 par les éditions du Lombard ;
 Peter Pan, série de bandes dessinées, créée par Régis Loisel, publiée à partir de 1990.

Théâtre  
 Peter Pan, comédie musicale américaine de Leonard Bernstein créée à Broadway en 1950 ; 
 Peter Pan, comédie musicale de Carolyn Leigh et Mark Charlap créée à Broadway en 1954 ;
 Peter Pan, spectacle mis en scène par Bruno Bulté et donné à l'occasion des fêtes de fin d'année en 1994 dans l'amphithéâtre de Walibi à Wavre, en Belgique.

Divers 

 Peter Pan's Flight, attraction de Disneyland
 Peter Pan, une marque américaine de beurre d'arachide commercialisée depuis 1928.
 Peter Pan était le surnom du joueur de rugby à XV Jean Gachassin
 Syndrome de Peter Pan (SPP), concept psychologique élaboré par le psychanalyste Dan Kiley, et dont aurait notamment souffert Michael Jackson . 
 Peter Pan était une édition clandestine de La Libre Belgique durant la Seconde Guerre mondiale.
 Peter Pan est le nom d'un soldat austro-hongrois mort lors de la Première Guerre mondiale et dont l'urne funéraire se trouve au cimetière militaire de Monte Grappa (Trévise) en Italie. Son alvéole, en saison, est sans cesse fleurie de pâquerettes et autres fleurs.
Opération Peter Pan
Peter Pan Records, un label de musique américain spécialisé dans les disques pour enfants.

Homonymie de titre